Cholo può riferirsi a:
Carmelo Simeone (1934-), un ex calciatore argentino.
Diego Simeone detto Cholo (1970-), un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino.